Marokko deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1960 i Rom, og har deltaget i alle efterfølgende sommerlege undtaget Sommer-OL 1980 i Moskva som de boykottede. De har deltaget i seks vinterlege, første gang under Vinter-OL 1968 i Grenoble. I lighed med flere afrikanske nationer, trak Marokko sig fra Sommer-OL 1976 i Montréal. En udøver deltog for Marokko i boksning før de trak sig.

Medaljeoversigt

Medaljevindere

Eksterne henvisninger 
 Marokkos OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL